Fondo – in biblioteconomia, raccolta o collezione di libri manoscritti, fotografie, disegni ecc.,  così chiamata perché creata sulla base di donazione da parte di privati o per volontà specifica della biblioteca
 Fondo – in urbanistica, appezzamento di terreno
 Fondo o fondaco è un termine usato nella toponomastica

Anatomia 
 Fondo dello stomaco
 Fondo oculare o fundus 
 Fondo della colecisti
 Fondo dell'utero

Geografia 
 Fondo – parte inferiore dell'alveo di un corso d'acqua
 Fondale marino

Italia
 Fondo – ex comune della provincia autonoma di Trento, ora parte del comune di Borgo d'Anaunia
 Fondo – frazione di Traversella nella città metropolitana di Torino

Sport 
 Fondo – specialità dell'atletica leggera
 Granfondo – manifestazioni sportive di ciclismo, podismo o motociclismo
 Nuoto di fondo – specialità del nuoto
 Sci di fondo – specialità degli sci

Altro 
 Fondo – in finanza, provvista finalizzata di denaro
 Fondo fiduciario – fondo che raccoglie donazioni
 Fondo comune di investimento
 Articolo di fondo detto anche solo "fondo" – nel giornalismo, è un commento autorevole sui fatti del giorno
 Fondo di cucina – salse di base per la preparazione di piatti diversi
 Fondo – stazione della linea 1 e della linea 9 Nord della metropolitana di Barcellona